PQR peut correspondre à :
 Presse quotidienne régionale, notamment la Presse écrite régionale en France
 Procedure Qualification Record (en français : résultat de la qualification d'une procédure)
 Plan cul régulier.